USS Houston war der Name mehrerer Schiffe der US-Marine, die nach der Stadt Houston benannt wurden:

 USS Houston (AK-1)
 USS Houston (CA-30)
 USS Houston (CL-81)
 USS Houston (SSN-713)

Houston